Damernes linjeløb ved VM i landevejscykling 2019 blev afholdt den 28. september 2019. Løbet blev vundet af hollandske Annemiek van Vleuten.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Cecilie Uttrup Ludwig
 Pernille Mathiesen
 Amalie Dideriksen
 Julie Leth
 Louise Norman Hansen

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Linjeløb (damer)